Název Mokřany má více sídel:
 Mokřany (Olbramovice), část obce Olbramovice v okrese Benešov
 Mokřany (Velké Popovice), část obce Velké Popovice v okrese Praha-východ (k. ú. Mokřany u Velkých Popovic)
 Mokřany (Nechvalice), část obce Nechvalice v okrese Příbram (k. ú. Mokřany u Nechvalic)
 Mokřany (Hlavňovice), osada a katastrální území obce Hlavňovice v okrese Klatovy